

Patronyme 

 Erich Maria Remarque (1898-1970), écrivain allemand.

Toponyme 

 Erich Maria Remarque Institute, institut de recherches sur l'Europe contemporaine de la New York University.

Prix 
 Prix de la paix Erich-Maria-Remarque